La elección para gobernador de Míchigan de 2022 se llevó a cabo el 8 de noviembre. Las elecciones primarias se realizaron el 2 de agosto.

La gobernadora en funciones Gretchen Whitmer resultó reelecta.

Primaria demócrata

Candidatos declarados 

 Gretchen Whitmer, gobernadora en funciones.

Primaria republicana

Candidatos declarados 

 Tudor Dixon, comentadora política.
 Ryan Kelley.
 Ralph Rebandt, pastor.
 Kevin Rinke, empresario.
 Garrett Soldano, quiropráctico y empresario.

Resultados

Resultados

Generales

Por condado

Referencias 

Gobernador_2022
Míchigan